Церква святого великомученика Димитрія — парафія і храм греко-католицької громади Гримайлівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Саджівка Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У селі є церква Святого Великомученика Димнтрія, 1911 року забудови, яка належить громаді УГКЦ, та церква, 1998 року забудови, у підпорядкуванні ПЦУ, обидві — муровані. Церква Святого Великомученика Димитрія, як і парафія, є дочірніми до парафії і церкви Пресвятої Трійці, що в с. Красне.

У 1946—1960 роках парафія і храм належали РПЦ. У 1960 році церкву радянська влада закрила і перетворила на музей.

Відновили богослужіння у 1990 році у підпорядкуванні РПЦ. У липні 1991 році було утворено парафію УГКЦ.

У 2011 році парафія святкувала 100-річчя храму. До цієї знаменної дати за кошти вірних відреставрували іконостас, роботи відомого художника Антіна Манастирського, кивот, виготовили тетрапод та виконали інші необхідні роботи для храму. Реставрацію проводили відомі на Тернопільщині художники — П.Демкович і його дочка Ю. Скаховська, художник-реставратор.

У грудні 2011 року владика Бучацької єпархії Димитрій Григорак здійснив чин освячення внутрішнього інтер'єру церкви і взяв участь у святкуванні 100-річчя храму.

При парафії діє братство «Апостольство молитви».

На території села є фігура Матері Божої (1992).

Парохи 
 о. Йосиф Ганкевич (1911—1932),
 о. Ковальчук (1932—1940),
 о. Степан Котик (1940—1960),
 о. Євграф Ржапецький (1990—1991),
 о. Іван Козій (1991—1994),
 о. Олег Сарабун (з 1994).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Церкви святого великомученика Димитрія